Местепек има више значења:

 Местепек, Ес-Асијенда Местепек (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Местепек (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику